Rimokatolički crkveni red.

Ne miješati ih s Maristima.

Godina utemeljenja:

Osnivač:

Poznatiji samostani:

Svetci, blaženici i sluge božje iz njihovih redova:

Katolički redovi i društva